Wallhausen ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Wallhausen (bei Bad Kreuznach), Ortsgemeinde im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Wallhausen (Helme), Gemeinde im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Wallhausen, Ortsteil von Konstanz, Baden-Württemberg, siehe Dettingen-Wallhausen
 Wallhausen (Württemberg), Gemeinde im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Wallhausen ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Jacobi von Wallhausen (um 1580–1627), deutscher Militärschriftsteller

Siehe auch:
 Schloss Wallhausen
 Walhausen
 Walhausen (Saar)
 Wahlhausen (Begriffsklärung)